Bonaventura Cavalieri (Milà, 1598 - Bolonya, 1647), jesuat i matemàtic italià, seguidor de Galileu i autor del mètode dels indivisibles
 Emilio de' Cavalieri (Roma, ~1550 - Roma, 1602), compositor, organista, diplomàtic, coreògraf i ballarí del final del Renaixement
 Paola Cavalieri, filòsofa italiana, coneguda principalment pel seu activisme pels drets dels animals